Berliner Platz steht für:

 Berliner Platz (Erfurt), Stadtteil von Erfurt

Plätze:
 Berliner Platz (Bocholt)
 Berliner Platz (Bonn)
 Berliner Platz (Bottrop)
 Berliner Platz (Bremerhaven)
 Berliner Platz (Essen)
 Berliner Platz in Flensburg, siehe Deutsches Haus (Flensburg) #Berliner Platz
 Berliner Platz (Gießen)
 Berliner Platz (Hannover)
 Berliner Platz (Heilbronn)
 Berliner Platz (Höxter)
 Berliner Platz (Karlsruhe)
 Berliner Platz (Kiel)
 Berliner Platz (Kronberg im Taunus)
 Berliner Platz (Lörrach)
 Berliner Platz (Lübeck)
 Berliner Platz (Ludwigshafen)
 Berliner Platz in Nürnberg, siehe Reformations-Gedächtnis-Kirche (Nürnberg)#Lage
 Berliner Platz (Osnabrück)
 Berliner Platz (Ratingen)
 Berliner Platz (Schwerin)
 Berliner Platz (Stuttgart)
 Berliner Platz (Würzburg)
 Berliner Platz (Wuppertal)

TV-Sendung:
 Berliner Platz (Talkshow), TV-Sendung der Sender Freies Berlin